Wild Country (1947) un film américain de Ray Taylor
 The Wild Country (1970), titre original du film Le Pays sauvage de Robert Totten
 Wild Country (2005) un film britannique de Craig Strachan
 Wild Country, une entreprise britannique d'accessoire d'escalade
 Wild in the Country (1961), titre original du film Amour sauvage de Philip Dunne avec Elvis Presley.